Bragdon ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Bragdon (1866–1946), US-amerikanischer Architekt, Autor und Theosoph
 Henry Wilkinson Bragdon (1906–1980), US-amerikanischer Historiker
 Jonathan Bragdon (* 1944), US-amerikanischer Maler

Sonstiges:
 Bragdon (Colorado), Ort in den Vereinigten Staaten